Sakai peut désigner :

Toponymes 

 Une municipalité au Japon :
 Sakai, ville de la préfecture d'Osaka ;
 Sakai, ville de la préfecture de Fukui ;
 Sakai, bourg de la préfecture d'Ibaraki ;
 Sakai, ancien bourg de la préfecture de Gunma, aujourd'hui intégré à Isesaki ;
 Sakai, ancien village de la préfecture de Nagano, aujourd'hui intégré à Chikuhoku ;
 En Malaisie et en Thaïlande, un autre nom des Besisi, une population autochtone de chasseurs-cueilleurs nomades (Orang Asli).
 En Indonésie, une population de chasseurs-cueilleurs semi-nomades (à ne pas confondre avec les précédents) vivant sur les rives des fleuves Kampar, Mandau, Siak et Rokan à Sumatra.

Patronymes 
Sakai est aussi un patronyme japonais, porté entre autres par :

 Hiroki Sakai, footballeur japonais ;
 Izumi Sakai, chanteuse japonaise de ZARD ;
 Kazuo Sakai, hanshi  karaté ;
 Masato Sakai, acteur et seiyū japonais ;
 Masato Sakai, nageur japonais ;
 Natsumi Sakai, nageuse japonaise ;
 Noriko Sakai, actrice et chanteuse japonaise ;
 Noriyoshi Sakai, footballeur japonais ;
 Richard Sakai, producteur et réalisateur américain ;
 Saburo Sakai, as de l'aviation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Seiichirō Sakai (1905-1993), écrivain japonais ;
 Stan Sakai, créateur et dessinateur de bande dessinée nippo-américain ;
 Sumie Sakai, pratiquante de MMA américaine ;
 Tadayo Sakai, daimyo de la période Sengoku et de la période Edo ;
 Takashi Sakai, lieutenant général dans l'Armée impériale japonaise ;
 Toshihiko Sakai (1871-1933), écrivain, historien et socialiste japonais ;
 Tomoe Sakai, footballeuse japonaise ;
 Yui Sakai, patineuse de vitesse sur piste courte.

Sakai est également :

 Une solution de formation en ligne comprenant des outils de collaborations et de gestion de contenus en logiciels libres.